Саргодха (, ) — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб. Административный центр — город Саргодха.

География 
Саргодха граничит с округами Чиниот и Джанг на юге, с округом Хушаб на западе, с округом Джелам на севере, с округами Манди-Бахауддин и Хафизабад на востоке.

Техсилы 
Саргодха занимает площадь 5854 км² и разделен на пять техсилов:
 Саргодха
 Бхалвал
 Шахпур
 Силанвали
 Кот-Момин

Ссылки 
 SARGODHA DISTRICT AT A GLANCE 

Округа провинции Пенджаб